Lynchburg o Lynchburgh puede referirse a:
Lynchburg (California)
Lynchburg (Misisipi)
Lynchburg (Misuri)
Lynchburg (Ohio)
Lynchburg (Carolina del Sur)
Lynchburg (Tennessee)
Lynchburg (Texas)
Lynchburg (Virginia)